Afful ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Kow Afful, ghanaischer Diplomat
 Harrison Afful (* 1986), ghanaischer Fußballspieler
 Samuel Afful (* 1995), ghanaischer Fußballspieler
 Solomon Afful (* 1994), ghanaischer Sprinter
 Yaw Maama Afful (* 1959), ghanaischer Politiker